Филипп Ришар (, полное имя — Филипп Огюст Ришар ; 24 июня 1891, Сент-Этьен, Луара, Франция — 24 декабря 1973, Париж, Франция) — французский актёр.

Биография 
Филипп Ришар родился 26 июня 1891 года в Сент-Этьене, что в департаменте Луара во Франции. Актерскую карьеру начал в начале 1920-х годов в немом кино. Снимался в фильмах таких режиссёров, как Герхард Лампрехт, Марк Аллегре, Пьер Бийон, Жульен Дювивье, Макс Офюльс, Саша Гитри, Робер Вернэ, Жорж Лакомб, Рене Клер, Анри Верней и др. В общем, за время своей кинокарьеры сыграл роли почти в 100 фильмах.

Кроме работы в кино Филипп Ришар выступал также на театральной сцене.

Примечания

Ссылки 
 Филипп Ришар на сайте uniFrance Films

Киноактёры Франции